Urceolella — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1885 року.

Класифікація 
До роду Urceolella відносять 104 видів:

Примітки

Джерела 

 Boudier, J.L.É. 1885. Nouvelle classification naturelle des Discomycètes charnus. Bulletin de la Société Mycologique de France. 1:97-120 - P.119

1885 у науці